Суркис — фамилия еврейского происхождения. Известные носители:

 Суркис, Григорий Михайлович (род. 1949) — вице-президент УЕФА, бывший президент Федерации футбола Украины.
 Суркис, Игорь Михайлович (род. 1958) — украинский предприниматель и общественный деятель, президент футбольного клуба «Динамо» (Киев).
 Суркис, Феликс Яковлевич (1937—2016) — советский писатель, поэт, публицист и переводчик.